Preuße oder Preusse ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Preuße (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Georg Preuße (* 1950), Künstlername Mary Morgan, deutscher Travestiekünstler und Schauspieler
 Hans Preuße (1918–1991), deutscher Grafiker und Maler, Illustrator zahlreicher Bücher und Baumforscher
 Karl-Heinz Preuße (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Richard Preusse (1888–1971), Maler, Graphiker und Schriftkünstler
 Udo Preuße (* 1945), deutscher Fußballspieler

Preuße ist auch:
 die Bezeichnung für die Einwohner des ehemaligen Staatsgebietes Preußen
 im südlichen Deutsch despektierliche Bezeichnung für Norddeutsche, siehe Preißn

Siehe auch:
 Preuß
 Preuse
 Preußen (Begriffsklärung)